

Persone 
 Luigi Tinelli (1799-1872) – patriota, imprenditore e diplomatico italiano naturalizzato statunitense
 Marcelo Tinelli (1960) – conduttore televisivo, imprenditore, produttore cinematografico, radiofonico e televisivo argentino
 Candelaria Tinelli - cantante, pittrice, stilista, modella, imprenditrice e influencer argentina. Figlia di Marcelo Tinelli.
 Tiberio Tinelli (1587-1639) – pittore italiano

Altro 
 Fiore e Tinelli – sit-com italiana per ragazzi